Села:
 Чеснівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Чеснівка — Черкаська область, Лисянський район